Nederlands persoon 
 Martinus van Regteren Altena (1866–1908), schilder en graficus
 Marie van Regteren Altena (1868–1958), schilderes
 Jo van Regteren Altena (1876–1954), textielkunstenares
 Mia Pot-van Regteren Altena (1914−2009), kunstenaar en drukker
 Carlos van Regteren Altena (1927–2014), archeoloog
 Maarten Altena (1943), componist en contrabassist
 Yvo van Regteren Altena (1958), lifestyle-journalist en schrijver